Плавание в ластах на Всемирных играх 2001 включало розыгрыш десяти комплектов медалей.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив  на сайте CMAS
 Всемирные игры на Sports123
Плавание в ластах